Ускоритель

 Ускоритель заряженных частиц — установка для получения частиц высоких энергий в физике и технике
 Ускоритель (в ракетной технике) — движитель ракеты
 Ускоритель графический — устройство для ускорения расчетов в компьютерной графике (графический процессор , видеокарта)
Катализатор — ускоритель (химической реакции)
Акселератор — регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.
Ускоритель трамвая — реостат (Реостатно-контакторная система управления)

См. также
Боковой ускоритель МТКК Спэйс Шаттл